Isparta (provincie), een provincie in Zuidwest-Turkije
 Isparta (district), een district in die provincie
 Isparta (stad), de hoofdstad van provincie en district